Rialp : commune espagnole de Catalogne
 Rialp : sommet frontalier des Pyrénées situé entre la France et l'Andorre, plus connu sous le nom de pic de Font Blanca
 Édition Rialp : maison d'édition espagnole située à Madrid